Lynn steht für:

 Lynn (Name), Familienname und Vorname
 (4358) Lynn, ein Hauptgürtelasteroid
 Lynn Canal, Meerenge in Alaska
 King’s Lynn, Stadt in der Grafschaft Norfolk, England
 Das Zimmermädchen Lynn, deutscher Spielfilm aus dem Jahr 2014
 Lynn Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Lynn ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lynn (Alabama)
 Lynn (Arkansas)
 Lynn (Colorado)
 Lynn (Georgia)
 Lynn (Indiana)
 Lynn (Kentucky)
 Lynn (Massachusetts)
 Lynn (Nevada) 
 Lynn (New Hampshire)
 Lynn (North Carolina)
 Lynn (Ohio)
 Lynn (Pennsylvania)
 Lynn (Tennessee)
 Lynn (Utah)
 Lynn (West Virginia)
 Lynn (Wisconsin), im Clark County
 Lynn (Town, Clark County), Town(ship) in Wisconsin
 Lynn City (Kentucky)
 Lynn Garden (Tennessee)
 Lynn Grove (Kentucky)
 Lynn Haven (Florida)
 Lynn Lane (Oklahoma)
 Lynn Shores (Virginia)
 Lynn Spring (Virginia)
 Lynn Woodoaks (New Jersey)
 Lynn County, Verwaltungseinheit in Texas

Siehe auch:
 Lynn Township
 Lynne
 Linn